Patrick Dunbar désigne notamment :
 Patrick Dunbar (1152 –1232),  de Dunbar, noble anglo-écossais ;
 Patrick Dunbar (vers 1185– 1248),  de Dunbar, noble anglo-écossais ;
 Patrick Dunbar (vers 1213-1289),  de Dunbar, noble anglo-écossais ;
 Patrick Dunbar (vers 1242-1308),  de March, magnat écossais ;
 Patrick Dunbar (vers 1285–1369),  de March, magnat écossais.